Aardrijkskunde
 Saint-Morel, gemeente in het Franse departement Ardennes

Familie
 Morel (geslacht), Zuid-Nederlandse adellijke familie
 Morel (familie in West-Vlaanderen)

Personen met de achternaam Morel
 Bénédict Morel, Frans psychiater
 Chris Morel, Belgisch ondernemer en politicus
 Edmund Dene Morel, Brits journalist, schrijver en politicus
 Emma Morel, Nederlands actrice
 François Morel, Canadees componist, dirigent, muziekpedagoog en pianist
 Bert van Vondel, Fré Morel, pseudoniem van Bert van Vondel, Nederlands publicist en vredesactivist
 Gaël Morel, Frans filmregisseur, scenarioschrijver en acteur
 Jacky Morel, Belgisch acteur
 Jacques Morel, Belgisch politicus
 Jean Morel (hugenoot), Frans hugenoot
 Jean Morel (politicus), Frans politicus
 Jean Morel (militair), Frans militair
 Jérémy Morel, Frans-Malagassische voetballer
 Jules Morel, Zwitsers politicus
 Katharina Morel (1790-1876), Zwitserse onderneemster en hotelierster
 Maélys Morel, Nederlands actrice
 Marie-Rose Morel, Belgisch politica
 Prosper Morel, Belgisch rooms-katholiek priester
 Salomon Morel, Pools-Israëlisch persoon in de Tweede Wereldoorlog
Personen met de achternaam Morel-Daheel
 Pierre Morel-Danheel, Zuid-Nederlands en Belgisch onderwijzer, rechter en politicus
Personen met de achternaam  Vaarzon Morel
 Eric Vaarzon Morel, Nederlands gitarist
 Willem Vaarzon Morel, Nederlands kunstschilder, tekenaar, etser, lithograaf, boekbandontwerperN en illustrator
Planten
 Morel, kriek of zure kers (Prunus cerasus), plant uit de rozenfamilie

Zie ook 
 Mörel (doorverwijspagina)